Concrete — второй студийный альбом экспериментального французского проекта Whourkr, состоящего из Готье Серра (более известного под псевдонимом Igorrr), Винсента Губо (Mulk) и Янна Коппьера (-i snor). Альбом был самостоятельно выпущен музыкантами в октябре 2008 года. Музыка на альбоме представляет смесь брейккора и дэт-метала.

Рецензент Metal Storm сравнил альбом с Егермейстером — «„Concrete“ останется чем-то особенным, к чему нужно привыкнуть, но потом вкус становится потрясающим».

Список композиций

Участники записи 
 Igorrr — гитара, ударные, сведение
 -i snor — вокал, мастеринг

Примечания 

Альбомы экспериментальной музыки
Альбомы грайндкора